A sigla INL pode referir-se a:

Institutos 
 Instituto Nacional de Linguística, uma instituição leste-timorense.
 a sigla inglesa do Laboratório Ibérico Internacional de Nanotecnologia, uma instituição de investigação sedeada em Braga.
 no Brasil, refere-se ao Instituto Nacional do Livro.

Desambiguações de siglas